Wellsburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wellsburg (Iowa)
Wellsburg (New York)
Wellsburg (West Virginia)